Глухолазы:

 Глухолазы — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Ныский повят.
 Глухолазы — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ныский повят, Опольское воеводство.